Руди́й — прізвище.

Відомі носії:
 Рудий Андрій Ярославович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Віталій Рудий (1984—2014) — український військовик, сержант (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рудий Вячеслав Сергійович — тренер-викладач з греко-римської боротьби Одеської обласної школи вищої спортивної майстерності «Олімпієць», заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Вільгельм II Рудий (William II Rufus) (1056—1100) — король Англії з 1087 року, син Вільгельма I Завойовника.
 Володимир Рудий (1914—1945) — український військовик, майор УПА, шеф Військового штабу воєнної округи -2 «Буг» УПА-Захід, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Георгій Рудий (1863-19??) — криміналіст. Начальник Київської розшукової поліції.
 Григорій Рудий ( 1950) — український історик-джерелознавець.
 Ерік Рудий (Ейрік Рауді, Eiríkur rauði, 950—1003) — першовідкривач Ґренландії. Ісландський вікінг.
 Микола Радзивілл (Рудий) (1512—1584) — державний і військовий діяч.
 Рудий Михайло Петрович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Оттон II Рудий (Otto II der Zweite, 955—983) — король Німеччини та імператор Священної Римської Імперії.
 Руслан Рудий — український військовик, старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юлій Рудий (1887—1938) — комуністичний діяч, член ВУЦВК.
 Юрій Рудий (1987—2016) — український військовик, капітан служби цивільного захисту ДСНС, кавалер ордена «За мужність» (посмертно).

 Рудий Байрак — село в Україні, Валківському районі Харківської області.

Див. також 
 Помаранчевий колір
 Руде волосся

Примітки 

Прізвища